Loeser ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Loeser (1887–1962), deutsch-britischer Arzt
 Bernhard Loeser (1835–1901), deutscher Fabrikant
 Charles Loeser (1864–1928), US-amerikanischer Kunstsammler und Kunsthistoriker mit deutschen Wurzeln
 Ewald Loeser (1888–1970), deutscher Jurist
 François Loeser (* 1958), französischer Mathematiker
 Franz Loeser (1924–1990), deutscher Philosoph
 Nicole Loeser (* 1974), deutsche Kuratorin 

Siehe auch:
 Loeser & Richter deutsche Nudelfabrik
 Loeser & Wolff deutsche Tabakwarenfabrik
 Löser